Patagonië, gebied in het zuiden van Zuid-Amerika
 Patagonia (Arizona), een plaats in Verenigde Staten van Amerika
 Patagonia (vlinder), geslacht van snuitmotten
 Patagonia (zoogdier), uitgestorven zoogdier
 Patagonia (bedrijf), een kledingmerk en bedrijf